Az Iowa Cubs a Chicago Cubs Triple-A szintű baseballcsapata, amely a Pacific Coast League bajnokságban játszik. A csapat hazai játékait az iowai Des Moines városában található Principal Parkban tartják.

Története 
1969-ben az American Association ligában szereplő Iowa Oaks csapatával megérkezett a Triple-A szintű baseball Iowa állam fővárosába. Az Oaks az Oakland Athletics (1969–1972), a Chicago White Sox (1973–1974 és 1976–1980) és a Houston Astros (1975) társcsapata is volt. A csapat 1981-ben leszerződött a Chicago Cubsszal, majd 1982-ben felvette az anyacsapata becenevét, amit azonban gyakran „I-Cubs” alakban rövidítenek a rajongók és média, hogy elkerüljék a két csapat összekeverését. A csapat 1998-ban, az American Association széthullása után a Pacific Coast League tagja lett. Az Iowa Cubs egyike a négy olyan Triple-A szintű klubnak, mely átvette az anyacsapata nevét. A legtöbb alsóbb ligás csapat a helyi közösséghez illő nevet választ, hogy az anyacsapatuktól elkülönülő, annak cseréje esetén is következetes marketinget biztosítson.

A csapat hazai játékait a Des Moines és Raccoon folyók összefolyásánál található Principal Parkban (korábban Sec Taylor Stadium) tartják. A franchise nézőcsúcsa 576 310 fő, melyet a 2007-es szezon során állítottak be. Az I-Cubs 2008 óta a Pulitzer-díjas Michael Gartner újságíró által vezetett Raccoon Baseball, Inc. tulajdonosi csoport tulajdonában van. A csapat elnöke és vezérigazgatója Sam Bernabe.

Az Iowa Cubs kabalája „Cubbie Bear”, a barnamedve, aki gyakran a csapat nem hivatalos követeként is szolgál a közép-iowai iskolalátogatások és jótékonysági események során.

Nevezetes korábbi játékosok és kommentátorok 
Számos későbbi Cubs-játékos fordult meg Des Moines-ban, mielőtt felhívták a Wrigley Fieldre. Nevezetes korábbi I-Cubs-játékosok közé tartozik Greg Maddux, Rafael Palmeiro, Mark Grace, Doug Glanville, Joe Carter, Corey Patterson, Carlos Zambrano, Kyle Farnsworth, Kerry Wood, Steve Trachsel, Tuffy Rhodes, Bruce Kimm, Shawon Dunston, Héctor Villanueva, Mark Prior, Sam Fuld, John Grabow és Rod Beck. Wood és Prior is itt kezdte meg újra a pályafutását a sérülésükből való felépülés után, mielőtt visszatértek a Chicago Cubs aktív játékoskeretébe, illetve számos Cubs-játékos, így Derrek Lee, Daryle Ward, Alfonso Soriano és Ryan Dempster is járt Des Moines-ban a sérülésükből való felépülés után. A 2010-es években is számos Cubs-sztár, köztük Kris Bryant, Kyle Schwarber, Anthony Rizzo és Javier Baez is megfordult az Iowában. Az Iowa Oaksban számos későbbi Major League Baseball-sztár is megfordult, köztük Bill McNulty, Harold Baines és Pat Tabler erőütők, illetve az 1971-es Cy Young- és legértékesebb játékos-díj nyertese, Vida Blue balkezes dobó is.

Rod Beck nemzeti hírnévre tett szert miközben a Tommy John-műtét utáni felépülése során az Iowa dobója volt. Beck a csapat stadionja mögött, egy lakókocsiban élt. Beck szívélyesen fogadta a rajongók látogatását, megengedte nekik, hogy használják az illemhelyiségét és sört vegyenek ki a hűtőjéből.

Az Iowa Cubs az 1993-as American Association-bajnokságot Tuffy Rhodes hosszabbításban beütött hazafutásával nyerte meg. Rhodes miután nem tudott elhelyezkedni egyetlen MLB-csapatban sem, 1995-ben a japán Nippon Professional Baseball bajnokságban folytatta a pályafutását. Rhodes 430 hazafutással NPB-rekordot állított be a nem japán játékosok között.

A játékosok mellett Mike Quade, a Chicago Cubs korábbi vezetőedzője 2003 és 2006 között az Iowa Cubs csapatát is vezényelte. Bruce Kimm, aki szintén a Chicago Cubs vezetőedzője volt 2001 és 2002 között vezette az Iowát. 2010-ben az I-Cubs az egyik legjobb szezonját tudhatta magának, Ryne Sandberg vezetőedzőt a Pacific Coast League 2010-es év edzőjének is megválasztották. Tony La Russa, a St. Louis Cardinals korábbi edzője 1979-ben az Iowa Oakst vezényelte, mielőtt a Chicago White Sox vezetőedzője lett. 2014 májusábam Manny Ramirez részmunkaidős játékosi–edzői szerződést írt alá a csapatnak.

Az Iowa Cubs korábbi kommentátorai közé tartozik Vince Cotroneo, Brett Dolan és Dave Raymond is.

Eredmények

Források

További információk 
 Az Iowa Cubs weboldala 

Amerikai baseballcsapatok